, настоящее имя — Ёсико Масумото — японская сэйю и таренто.

Наиболее известна озвучиванием Кацуо Исоно в сериале Sazae-san, заглавной героини в сериале Mahou no Yousei Persia, Ролпанны и Докин-тян в сериале Anpanman, Ноа Ицуми в сериалое Patlabor, Кодзуэ Нанао в сериале Maison Ikkoku, Миодзин Яхико в сериале Rurouni Kenshin, Мики Хосокава в сериале Hell Teacher Nūbē, Карин Аой в DNA² и Такеру в сериале Bikkuriman 2000.

Состоит во втором браке. В январе 2002 родила дочь. В 2018 году выиграла Kazue Takahashi Memorial Award.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1985 год — 5-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1986 год — 8-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1987 год — 13-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1988 год — 16-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1990 год — 6-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1991 год — 9-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1992 год — 14-е место в Гран-при журнала Animage в списке лучших сэйю

Роли в аниме 
 1977 год — Енот по имени Раскал (Элис);
 1979 год — Таро, сын дракона (Ая);
 1982 год — Tokimeki Tonight (Ёко Камия);
 1983 год — Igano Kabamaru (Намико);
 1983 год — Ginga Hyouryuu Vifam TV (Клейр Барбланд);
 1984 год — Wata no Kuni Hoshi (Тиби Нэко);
 1984 год — Навсикая из Долины Ветров (Растел);
 1984 год — Chikkun Takkun (Мико Минамида);
 1984 год — Mahou no Yousei Pelsia (Пелсия Хаями);
 1984 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua Kara no Tayori (Клейр Барбланд);
 1984 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin (Клейр Барбланд);
 1985 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin (Клейр Барбланд);
 1985 год — Мегазона 23 OVA-1 (Томоми Мурасита);
 1985 год — Tatchi (Юка Нитта);
 1985 год — Cosmo Police Justy (Астарис Вега);
 1985 год — Round Vernian Vifam: Keito no Kioku Namida no Dakkai Sakusen (Клейр Барбланд);
 1985 год — Bavi Stock (Муума);
 1986 год — Karuizawa Syndrome (Эри Цунода);
 1986 год — Maison Ikkoku (Кодзуэ Нанао);
 1986 год — Adesugata Mahou no Sannin Musume (Пелсия Хаями);
 1986 год — California Crisis: Tsuigeki no Juuka (Hibana) (Марция);
 1987 год — Gakuen Tokusou Hikaruon (Яёй Сиина);
 1987 год — Кулак Полярной звезды 2 (Рин);
 1987 год — Hiatari Ryoukou! (Мария Ота);
 1987 год — Twilight Q (Кивако Уэмура (эп. 1));
 1988 год — Madonna (Мако Домон);
 1988 год — Kujaku-o OVA-1 (Цукуёми (эп. 2));
 1988 год — Biriken (Тэцуо Амэмори);
 1988 год — Вперёд, Анпанман! (ТВ) (Роллпанна);
 1989 год — Йома: Посланцы царства тьмы (Ая #2);
 1989 год — Полиция будущего (фильм первый) (Ноа Идзуми);
 1989 год — Полиция будущего (Ноа Идзуми);
 1990 год — Счастливое семейство Муми-троллей (Нинни);
 1991 год — Dragon Quest 2 (Мам);
 1991 год — Таинственный сад (Мэри Леннокс);
 1991 год — Kyuukyoku Choujin R (Сиико Хорикава);
 1992 год — Kennel Tokorozawa (Тикако);
 1992 год — Hanadaira Bazuuka (Мефисто Дэнс);
 1992 год — D-1 Devastator (Хосино Нами);
 1993 год — Полиция будущего: Восстание (фильм второй) (Ноа Идзуми);
 1994 год — Akazukin Chacha (Дороти / Элизабет (эп. 61-74));
 1994 год — Asobou! Hello Kitty (Мими);
 1994 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu (Карин Аой);
 1994 год — Tanjou Debut (Аки Ито);
 1995 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu OVA (Карин Аой);
 1995 год — Вперёд, Анпанман! (фильм #07) (Роллпанна);
 1996 год — Rurouni Kenshin (ТВ) (Мёдзин Яхико);
 1996 год — Jigoku Sensei Nube (Мики Хосокава);
 1996 год — Вперёд, Анпанман! (фильм #08) (Роллпанна);
 1997 год — Rurouni Kenshin: Ishin Shishi e no Requiem (Мёдзин Яхико);
 1998 год — Himitsu no Akko-chan 3 (Мама);
 1998 год — Tatchi (спецвыпуск первый) (Юка Нитта);
 1999 год — Bikkuriman 2000 (Такэру);
 2001 год — Cosmic Baton Girl Comet-san (Саяка Токити);
 2001 год — Корзинка фруктов (Рицу Сома);
 2001 год — Вперёд, Анпанман! (фильм #13) (Роллпанна);
 2001 год — Rurouni Kenshin: Seisou Hen (Мёдзин Яхико);
 2002 год — Full Moon wo Sagashite (Кадзуми Франклин);
 2002 год — Вперёд, Анпанман! (фильм #14) (Роллпанна);
 2006 год — Hello Kitty Ringo no Mori no Fantasy (Мими);
 2007 год — Sugar Bunnies (Королева);
 2007 год — Hello Kitty Ringo no Mori to Parallel Town (Мими / Акуро);
 2008 год — Кулак Полярной звезды — Фильм (2008) (Сая)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии